Spadochron lotniczy - spadochron używany przez załogi samolotów w razie awarii i konieczności opuszczenia samolotu przez załogę, jest spadochronem siedzeniowym, otwieranym samoczynnie po katapultowaniu lub wyskoku z samolotu. Spadochron lotniczy jest również spadochronem ratowniczym.

Bibliografia 
 

Konstrukcja statków powietrznych